Мэгура () — село в Фалештском районе Молдавии. Наряду с сёлами Петросу и Новая Мэгура входит в состав коммуны Петросу.

География 
Село расположено на высоте 271 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Мэгура проживает 38 человек (21 мужчина, 17 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Фалештского района